Коровин, Яков:

 Коровин, Яков Ильич (1907—1947) — Герой Советского Союза.
 Коровин, Яков Максимович (более известен под фамилией Сельнокринов, в монашестве Иннокентий; 1778—1840) — епископ Русской православной церкви.